Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute à Berlin du 21 au .

Caroline Stoll remporte le simple dames. En finale, elle bat Regina Maršíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 1979
Tennis en mai 1979